Division 1 i fotboll för damer 2003 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje, den södra serien spelades mellan den 21 april och 11 oktober 2003 medan den norra spelades mellan den 26 april och 12 oktober 2003. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Själevads IK i Div 1 Norra och BK Kenty i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2004, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Stattena IF skulle egentligen ha spelat i Div 1 under säsongen, men efter att de allsvenska lagen Djurgårdens IF och Älvsjö AIK slog ihop sina damlag inför säsongen så fick Stattena den vakanta allsvenska platsen. Tack vare detta så fick Husqvarna FF, som spelade Div 1-kval under hösten 2002, den vakanta platsen i Div 1.

Serier

Norra 
Nya lag i Norrettan 2003 var Alviks IK som åkte ur Damallsvenskan 2002 samt Team Hudik, Triangels IK och Vasalund/Essinge som gick upp via ett Div 1-kval under hösten 2002.

Södra 
Nya lag i Söderettan 2003 var BK Kenty som åkte ur Damallsvenskan 2002 samt BK Astrio, Byttorps IF, Husqvarna FF och Rävåsens IK som gick upp via ett Div 1-kval under hösten 2002.

Se även
 Damallsvenskan
 Damallsvenskan 2003
 Division 2 i fotboll för damer
 Division 3 i fotboll för damer

Externa länkar 
 Spelprogram 2003 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2003 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2003
2003
Fotbollssäsongen 2003